Jan Tołwiński (1939–2016) – polski duchowny i publicysta ewangelikalny
 Krzysztof Tołwiński (ur. 1968) – polski polityk, samorządowiec i rolnik, w 2007 wiceminister skarbu państwa, poseł na Sejm VI kadencji
 Ludwik Tołwiński (1890–1938) – polski inżynier budownictwa
 Mikołaj Tołwiński (1857–1924) – polski architekt 
 Stanisław Tołwiński (1895–1969) – polski działacz społeczny, polityk, w latach 1945–1950 prezydent m.st. Warszawy
 Tadeusz Tołwiński (1887–1951) – polski urbanista i architekt
 Tadeusz Tołwiński (ur. 1955) – polski duchowny protestancki, prezbiter naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce